Tænkeboks kan henføre til flere artikler:
 Tænkeboks (begreb) – en person der sidder i overvejelser.
 Tænkeboks (terningespil) – et taktisk terningespil for 2 eller flere deltagere.